Australia
 Williamstown – sobborgo australiano del Victoria
 Irlanda
 Williamstown – località della contea di Galway (Connacht)
 Stati Uniti d'America
 Williamstown – capoluogo della contea di Grant (Kentucky)
 Williamstown – township della contea di Ingham (Michigan)
 Williamstown – comune della contea di Berkshire (Massachusetts)
 Williamstown – census-designated place della contea di Gloucester (New Jersey)
 Williamstown – città della contea di Oswego (New York)
 Williamstown – borough della contea di Dauphin (Pennsylvania)
 Williamstown – città della contea di Orange (Vermont)
 Williamstown – città della contea di Wood (Virginia Occidentale)
 Williamstown – città della contea di Dodge (Wisconsin)